Il singolare del torneo di tennis South African Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kim Warwick che ha battuto in finale Fritz Buehning 6-2, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (quarti di finale)
 José Luis Clerc (primo turno)
 Bob Lutz (semifinali)
 Heinz Günthardt (quarti di finale)

 Mel Purcell (secondo turno)
 Andrew Pattison (secondo turno)
 Kim Warwick (campione)
 Paul McNamee (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1980